trąbiki (Salpingidae) – rodzina owadów z rzędu chrząszczy
 trąbiki (Buccinidae) – rodzina morskich ślimaków